Mons
 Mons, Charente
 Mons, Charente-Maritime
 Mons, Gard
 Mons, Haute-Garonne
 Mons, Hérault
 Mons, Puy-de-Dôme
 Mons, Var